Seidou est un nom de famille, notamment utilisé par :

 Mounchipou Seidou (? - 2016), homme politique camerounais 
 Alassane Seidou (1958-), homme politique béninois